Valeriano Ottino – calciatore italiano
Pasquale Ottino – pittore italiano
Ottino – alchino di formula